Strumica heißen folgende geographische Objekte:
Strumica (Stadt), Stadt in Nordmazedonien
Strumica (Fluss), Fluss in Nordmazedonien und Bulgarien